Bisdom Haarlem-Amsterdam, een bisdom binnen de Rooms-Katholieke Kerk, voorheen bisdom Haarlem geheten
 Bisdom Haarlem (oudkatholiek), een voormalig bisdom binnen de Oudkatholieke Kerk